Die Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Westfalen ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Oberliga Westfalen von der Gründung im Jahre 1978 bis zur Auflösung im Jahre 2008 sowie seit der Wiedereinführung im Jahre 2012. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt, bei der es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage keinen Punkt gibt. Der FC Gütersloh führt die 91 Mannschaften umfassende Tabelle an. In dieser Tabelle werden die Mannschaften unter dem Namen geführt, unter dem sie zuletzt in der Oberliga Westfalen gespielt haben.

Mannschaften, die unter verschiedenen Namen infolge von Vereinsfusionen oder Umbenennungen gespielt haben, werden grundsätzlich zusammengefasst. So werden beispielsweise beim FC Eintracht Rheine die Leistungen des Stammvereins VfB Rheine mit berücksichtigt. Eine Ausnahme bilden hier die Mannschaften aus Paderborn. Während der TuS Paderborn-Neuhaus und der im Jahre 1997 aus diesem Verein heraus gegründete SC Paderborn 07 zusammengefasst werden, werden die Leistungen der Stammvereine 1. FC Paderborn und TuS Schloß Neuhaus, die 1985 zum TuS Paderborn-Neuhaus fusionierten, separat berücksichtigt.

Die ewige Tabelle 
Vereine, die in der Saison 2022/23 in der Oberliga Westfalen antreten, sind fett markiert.

Fußnoten

Weblinks 
 Ewige Tabelle 1978-2008 (PDF; 248 kB)
 Ewige Tabelle 2012-2015 (PDF)
 Ewige Tabelle 1978-2008 und 2012-2015

Oberliga Westfalen
Ewige Tabelle